Trypauchen vagina — вид рыб из рода трипаухены семейства оксудерковые, обитающий в Индо-Тихоокеанском регионе. У него удлиненное тело длиной от 20 до 22 см. Он красновато-розового цвета и имеет характерные мешочки на верхних краях жаберных крышек. Живет в норах на илистом дне в морских и солоноватых водах. У него уменьшенные глаза, полностью покрытые кожей, а передняя часть головы защищена толстой кожей. Оба приспособления помогают ему рыть норы.

Описание 
Trypauchen vagina имеет удлиненное тело длиной от 20 до 22 см. Анальный, хвостовой и два спинных плавника слиты вместе перепончатыми структурами, образуя непрерывную оторочку вокруг задней части тела. Брюшные плавники также полностью срослись, образуя чашеобразный присасывательный диск. В грудных плавниках от пятнадцати до двадцати лучей, причем верхние лучи длиннее нижних.

Тупое рыло, «подбородок» и область вокруг глаз покрыты утолщенной кожей, помогающей копать. Рот перекошен. У рыбы два ряда острых клыкообразных зубов на обеих челюстях. Зубы внешних рядов крупнее, чем внутренних. Глаза маленькие и полностью покрыты кожей. На подбородке отсутствуют усики. На верхних краях жаберных крышек имеются характерные овальные отверстия, переходящие в мешковидные полости. Эти мешочки присутствуют только у нескольких родов подсемейства Amblyopinae. Их назначение неизвестно.

У Trypauchen vagina красновато-розовая окраска с пятнами. Щеки, область глаз и область за жабрами и над грудными плавниками ярко-красные. Все плавники бесцветные и полупрозрачные.

Распространение 
Trypauchen vagina встречается на мелководьях в морских и солоноватых водах Индийского океана, Персидского залива и западной части Тихого океана, от Кувейта до Новой Каледонии. В 2011 году вид обнаружен в Средиземном море. Это стало результатом лессепсианской миграции из Индо-Тихоокеанской области в восточную часть Средиземного моря через Суэцкий канал. Trypauchen vagina также был обнаружен у берегов Южной Африки.

Экология 
Эта рыба живет в норах на илистом или грязевом дне эстуариев и прибрежных районов. Она всеядна, в основном охотится на мелких ракообразных, которые появляются возле нор.

Таксономия 
Trypauchen vagina был описан как Gobius vagina немецкими ихтиологами Маркусом Элиезером Блохом и Иоганном Готтлобом Шнайдером в 1801 году. Это типовой вид рода Trypauchen, включающего всего два вида. Второй вид рода — Trypauchen pelaeos. Род был выделен в 1837 году французским зоологом Ашилем Валансьеном. Родовое название происходит от древнегреческих слов τρύπα (trupa, «отверстие») и αυχενος (aukhenos, «шея»). Видовое название происходит от латинского слова vagina, что означает «ножны для меча».

Примечания 

Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1801 году
Оксудерковые